Vicolesi – abitanti di Vico (Francia)
Vicolesi – abitanti di Vicoli